Тéмпы

 Темпы — остановочный пункт / пассажирская платформа Савёловского направления Московской железной дороги
 Темпы — село Талдомского городского округа Московской области.

См. также 
 Темп